Carl Christensen (1952. szeptember 2.–?) dán nemzetközi labdarúgó-partbíró. Teljes neve: Carl Johan Meyer Christensen.

Pályafutása
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga asszisztenseként 1997-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dán labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezető szolgálatát. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 1997-ben vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB asszisztensként (partbíróként) alkalmazta. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol ténylegesen külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőjükhöz. Három csoportmérkőzésen, az egyik nyolcaddöntőn, valamint az egyik elődöntőben kapott szakmai feladatot. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 5.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság
Az európai labdarúgó torna döntőjéhez vezető úton Angliába a X., az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokságra az UEFA JB asszisztensként foglalkoztatta.

1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 

Dán labdarúgó-játékvezetők
1952-ben született személyek
Élő személyek